Zuzanna (postać biblijna)
 Zuzanna i starcy – obraz z lat 1607 – 1608_Rubensa
 Zuzanna i starcy – obraz z lat 1620 - 1625 Guido Reni
 Zuzanna i starcy – obraz z 1647 Rembrandta
 Zuzanna i starcy – obraz z ok. 1560 Tintoretta
 Zuzanna i starcy – obraz z 1567 Jan Massys
 Zuzanna i starcy – obraz z 1603 Domenichino
 Zuzanna i starcy – obraz z 1555 Tintoretta
 Zuzanna i starcy – obraz z lat 1621-1622 van Dycka
 Zuzanna i starcy – obraz z 1740 Piazzetty
 Zuzanna i starcy – obraz z Flincka
 Zuzanna i starcy – obraz z 1610 Gentileschi
 Zuzanna i starcy – obraz z 1517 Lorenza Lotta 
 Zuzanna i starcy – obraz z 1526 Albrechta Altdorfera